Epistemisch steht für:
 epistemisch, Adjektiv zu Episteme
 epistemisch, Adjektiv zu Épistémologie
 epistemisch, Adjektiv zur Epistemologie, siehe Erkenntnistheorie
 epistemische Logik (Wissenslogik), Untersuchung von Glauben und Wissen bei Individuen und Gruppen
 epistemische Autorität, Autorität des Wissenden, siehe Autorität #Unterschiedliche Auffassungen und Auswirkungen von Autorität